Carl Zeiß (1816-1888), Duitse constructeur van lenzen
Carl Zeiss AG, Duitse producent van optische systemen
Zeiss Ikon, Duitse producent van optische instrumenten
Schaal van Zeiss, verouderde schaal waarmee de brekingsindex uitgedrukt werd
Zeiss-projector, filmprojector die in planetaria gebruikt wordt
FC Carl Zeiss Jena, voetbalclub uit de Duitse stad Jena